Es una liga creada donde lo corforma diferentes universidades y escuelas o instituciones donde a su vez tiene 2 divisiones. La Primera llamada División de Honor y la Segunda División o denominada División de Ascenso. Esta liga está organizada y patrocinada por: FEDUP, IPD, Ministerio de Educación y en el 2011 la transmisión de manera exclusiva con Panamericana Televisión. 

La primera edición fue en 2006 donde lo conformaba 8 instituciones. Sin embargo hay que indicar que está disciplina se practica en todo el Perú; divididos en 4 regiones: Metropolitana, Centro , Norte y Sur.

División 1 - 2008 Metropolitana 

 Universidad Cesar Vallejo
 Universidad de Lima
 Universidad Ricardo Palma
 Pontificia Universidad Católica del Perú
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 Universidad Nacional Agraria la Molina

División 1 - 2008 Norte 

 Universidad Privada Antenor Orrego
 Universidad Nacional De Piura
 Universidad De Piura
 Universidad Nacional San Antonio De Mayolo

División 1 - 2008 Centro 

 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Oxapampa

División 1 - 2008 Sur 
 Universidad Privada de Tacna
 Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
 Universidad Andina del Cusco
 Universidad Nacional de San Agustín

División 1 - 2009 Metropolitana 

 Universidad Ricardo Palma - Campeón
 Universidad Alas Peruanas - Subcampeón
 Universidad de Ciencias Aplicadas. - Tercero
 Universidad César Vallejo.
 Universidad de Lima.
 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
 E.O. Fuerza Aérea del Perú.
 Universidad Nacional Agraria de la Molina.

División Ascenso- 2009 Metropolitana 

 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad Nacional Federico Villarreal.
 Universidad Peruana de Ciencias E Informática.	
 Instituto de Comercio Exterior de ADEX.
 E.S.O. Fuerza Aérea del Perú.
 I.S.T. Público José Pardo.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Universidad Nacional de Educación.
 Universidad Nacional de Ingeniería.
 Universidad Norbert Wiener. 
 Universidad Inca Garcilaso de La Vega.

División 1- 2009 Región Sur 

Universidad Andina del Cusco.
Universidad Católica de San Pablo.
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Universidad Andina Nestor Cáceres Velásquez.

División 1- 2009 Región Centro 

Universidad Nacional de Huancavelica.
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.
Univerisidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Peruana de los Andes.
Universidad Nacional de Ucayali.

División 1- 2009 Región Norte 

 Universidad Nacional de Cajamarca.
 Universidad de Piura
 Universidad Nacional de Piura
 Universidad Nacional de Trujillo 
 Universidad Privada Antenor Orrego

División 1 - 2010 Metropolitana 

 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
 Universidad Peruana de Ciencias e Informática.
 Universidad Alas Peruanas.
 Universidad de Lima.
 Universidad Ricardo Palma.
 Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Universidad César Vallejo.
 Universidad de Ciencias Aplicadas.

En el presente torneo la Universidad Católica se abstuvo de participar en la Primera División por lo que su perdida de categoría fue inmedianta.La Universidad Inca Garcilazo de la Vega por acumular bajo puntaje en la presente liga también perdió la categoría. El Campeón de la liga fue la Universidad César Vallejo.

División de Ascenso 2010 Metropolitana 

 Instituto Superior Tecnológico José Pardo.
 Universidad Tecnológica del Perú.
 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima.
 Universidad Alas Peruanas B.
 Universidad Nacional de Educación.
 Universidad Nacional Federico Villareal.
 E.O. Fuerza Aérea del Perú.
 E.O. Policía Nacional del Perú.
 Universidad Nacional Agraria de la Molina.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 Universidad San Ignacio de Loyola.

En el caso de la División de Ascenso se jugó en dos series de 6 equipos donde los campeones respectivos fueron la Universidad Mayor de San Marcos y la Escuela Militar de Chorrillos.

El campeón y subcampeón respectivo fueron la Universidad Mayor de San Marcos y la Escuela Militar de Chorrillos en una vibrante final que terminó con un resultado de 4 - 2 a favor de San Marcos y permitiendo a ambos subir a la Primera División.

División 1 - 2010 Región Centro

 Universidad Nacional de Huancavelica
 Univerisidad Nacional del Centro del Perú 
 Universidad Peruana de los Andes.

División 1 - 2010 Región Sur

 Universidad. Nac. de San Antonio Abad del Cusco.
 Universidad Andina del Cusco.
 Universidad Católica de Santa María.
 Universidad Católica San Pablo.

División 1 - 2010 Región Norte

 Universidad Privada Antenor Orrego.
 Universidad Nacional de Trujillo.
 Universidad de Piura.
 Universidad Nacional de Piura.

Ahora la Edición 2011 las instituciones que lo integran son:

División 1 - 2011 Metropolitana 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad Peruana de Ciencias e Informática.
 Universidad César Vallejo.
 Universidad Ricardo Palma.
 Universidad de Lima.
 Universidad Alas Peruanas.

División de Ascenso 2011 Metropolitana

 Instituto Superior Tecnológico José Pardo.
 Universidad Tecnológica del Perú.
 Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima.
 Universidad Nacional de Educación.
 E.O. Fuerza Aérea del Perú.
 Pontificia Universidad Católica del Perú.
 E.O. Policía Nacional del Perú.
 Universidad Alas Peruanas B.
 Universidad Nacional Agraria de la Molina.
 Universidad Nacional Federico Villareal.
 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
 Universidad San Ignacio de Loyola.

División 1 - 2011 Región Centro

 Universidad Nacional Agraria de la Selva. 
 Universidad Nacional del Centro del Perú. 
 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

División 1 - 2011 Región Norte

 Universidad Nacional de Trujillo.
 Universidad Señor de Sipán.
 Universidad Privada Antenor Orrego.

División 1 - 2011 Región Sur

 Universidad Católica de Santa María.
 Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
 Universidad. Nac. de San Antonio Abad del Cusco.
 Universidad Tecnológica de los Andes.
 Universidad Andina del Cusco.

División 1 - 2012 Metropolitana 

 Universidad Alas Peruanas. - Campeón
 Universidad Ricardo Palma. -Subcampeón
 Universidad César Vallejo. - Tercero
 Universidad Nacional de Educación.
 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad de Lima.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.

División de Ascenso 2012 Metropolitana

Serie A

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos B.
 Universidad Católica Sedes Sapientiae.
 E.O. Policía Nacional del Perú.
 Universidad Tecnológica del Perú.
 Universidad Jaime Bausate y Meza.

Serie B

 Universidad Inca Garcilazo de la Vega B.
 Universidad Nacional del Callao.
 Universidad San Ignacio de Loyola.
 Universidad Peruana de Ciencias e Informática.
 Pontificia Universidad Católica del Perú.

La edición 2012, la división ascenso se realizón en dos series.

División 1 - 2013 Metropolitana 

 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad Nacional de Educación.
 Universidad Tecnológica del Perú.
 E.O. Fuerza Aérea del Perú.
 Universidad Alas Peruanas.
 Universidad de Ciencias Aplicadas.
 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
 Universidad de Lima.
 Universidad Ricardo Palma.
 Universidad César Vallejo.

Para la edición 2013, incrementó a 10 los equipos de la primera división.

División de Ascenso 2013 Metropolitana

Serie A

 Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 E.O. Policía Nacional del Perú.
 Universidad Ciencias Aplicadas.
 Escuela Nacional de Marina Mercante.
 Universidad Nacional del Callao.

Serie B

 Universidad Jaime Bausate y Meza.
 E.O.S. Fuerza Aérea del Perú.
 Universidad Alas Peruanas B.
 Instituto Superior Tecnológico José Pardo.
 Universidad San Ignacio de Loyola.

La edición 2013, la división ascenso se realizón en dos series, incrementando a 11 equipos.

División 1 - 2013 Norte 

 Universidad de Piura.
 Universidad Nacional de Piura.
 Uninersidad Señor de Sipán.
 Universidad Pedro Ruiz Gallo.
 Universidad Cesar Vallejo (Trujillo).
 Universidad Nacional de Trujillo.
 Universidad Privada Antenor Orrego.

División 1 - 2013 Sur 

 Universidad Alas Peruanas (Arequipa).
 Universidad Universidad Tecnológica del Perú (Arequipa).
 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
 Universidad Andina del Cusco.
 Universidad Católica de Santa María.
 Universidad Nacional San Agustín.
 Universidad Católica San Pablo.

División 1 - 2013 Centro 

 Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 
 Universidad Nacional de Huancavelica
 Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
 Univerisidad Nacional del Centro del Perú
 Universidad Peruana de los Andes
 Universidad Nacional de Ucayali

División 1 - 2014 Metropolitana 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
 Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Universidad Inca Garcilazo de la Vega.
 Universidad de Lima.
 Universidad Alas Peruanas.
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
 Universidad Jaime Bauzate y Meza.
 Universidad Peruana Ciencias e Informática.
 E.O. Fuerza Aérea del Perú.
 Universidad César Vallejo.

División Ascenso - 2014 Metropolitana 

 E.S.O. Fuerza Aérea del Perú.
 E.O. Policía Nacional del Perú.
 Escuela Militar de Chorrillos. 
 Universidad San Ignacio de Loyola.
 Universidad Nacional de Educación.
 Universidad Nacional Agraria de la Molina.
 Universidad Nacional del Callao.
 Universidad Nacional de Ingeniería.
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas B.
 Universidad Ricardo Palma.

Adicionalmente para mejorar el desempeño del torneo y generarle competitividad se pretende que el campeón de la liga rivalice con el penúltimo de la Segunda División Nacional para ascender a la división mencionada y comenzar la etapa profesional.

División 1 - 2016 Metropolitana 

Univ. Nacional Mayor de San Marcos
Univ. Cesar Vallejo - Filial Lima
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Alas Peruanas
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
E. O. Fuerza Aérea del Perú
E. O. Policía Nacional del Perú

División Ascenso - 2016 Metropolitana

Serie A

Escuela Militar de Chorrillos. 
Universidad Alas Peruanas (b)
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad de San Martín de Porres
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (b)
Universidad Ricardo Palma

Serie B

Universidad Nacional del Callao
Universidad Ciencias y Humanidades
Universidad de Lambayeque - Fial Lima
Universidad Nacional de Ingeniería
Escuela Nacional de la Marina Mercante
Pontificia Universidad Católica del Perú

División 1 - 2017 Metropolitana 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Univ. Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Alas Peruanas
Universidad de Lima
E.O. de la Fuerza Aérea del Perú
Universidad Ricardo Palma
Universidad San Ignacio de Loyola
Univ. Cesar Vallejo - Filial Lima
Univ. Peruana de Ciencias e Informática
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Inca Garcilaso de la Vega

División Ascenso - 2017 Metropolitana

Serie A

E.S.O. de la Fuerza Área del Perú
Universidad Ciencias y Humanidades
Escuela Nacional de la Marina Mercante
Pontificia Universidad Católica del Perú
Escuela Naval del Perú
I.E.S.T.P. María Rosario Araoz Pinto

Serie B

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (b)
Universidad Alas Peruanas (b)
Universidad de Lima (b)
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional de Educación
Universidad Nacional del Callao

División 1 - 2018 Metropolitana

Universidad de Lima
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad Alas Peruanas
Univ. Cesar Vallejo - Filial Lima
Universidad Ricardo Palma
Univ. Nacional Mayor de San Marcos
Univ. Peruana de Ciencias e Informática
Universidad San Ignacio de Loyola
E. O. Fuerza Aérea del Perú
E. O. Policía Nacional del Perú

División Ascenso - 2018 Metropolitana

Serie A

E. O. Policía Nacional del Perú
E. O. Fuerza Aérea del Perú
Escuela Naval del Perú
Univ. Peruana de Ciencias Aplicadas "B"
Universidad Privada del Norte
Universidad de Ingeniería y Tecnología
Univ. Nacional Mayor de San Marcos "B"
Universidad Nacional del Callao

Serie B

Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Alas Peruanas "B"
Universidad de Lima "B"
Escuela Nacional de Marina Mercante
Universidad Católica Sedes Sapientiae
Universidad Nacional de Educación
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Santo Domingo de Guzmán

Véase también 
 Primera División del Perú
 Segunda División del Perú
 Liga Regional de Lima y Callao
 Copa Perú
 Torneo de Promoción y Reserva
 Campeonatos Paraleleos Peruanos

Enlaces externos 1

División 1 Lima 2014
División Ascenso 2014
 PeruFedup2010
 Ligas Regionales Fútbol 2011
 Ligas Regionales Fútbol 2010
 Fedup Fútbol Norte, Sur y Centro 2009
 Fedup Fútbol Lima Norte, Sur y Centro 2008
 Bases para el ascenso
Bases Torneo 2013
 Liga Universitaria Fútbol 2012
 Liga Universitaria Fútbol 2013
 
Liga Universitaria Fútbol 2011
Liga Universitaria Fútbol 2010
Primera División 2010
Division Ascenso 2010
Liga Universitaria Fútbol 2009
Bases y equipos 2009
Div Ascenso 2009

Enlaces externos 2

División 1-2018
División Ascenso-2018
Liga Universitaria 2017 - Primera División
Liga Universitaria 2017 - División Ascenso
Fedup Galería 2016 - 2017
División Ascenso 2016

Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú

Wikiproyecto:Perú/Problemas/Desactualizados
Wikiproyecto:Perú/Problemas/Necesitan referencias